Program Sojuz – rosyjski (do 1991 r. radziecki) program załogowych lotów kosmicznych
 Sojuz – pojazd kosmiczny
 Sojuz – rakieta nośna
 Sojuz – radziecka stacja antarktyczna
 Sojuz – organizacja ukraińskich studentów na Bukowinie